Магдалена фон Бранденбург () може да се отнася за:

 Магдалена фон Бранденбург (1412 – 1454), принцеса на Бранденбург, херцогиня на Брауншвайг-Люнебург
 Магдалена фон Бранденбург (1460–1496), принцеса на Бранденбург, графиня на Хоенцолерн
 Магдалена фон Бранденбург (1582 – 1616), принцеса на Бранденбург, ландграфиня на Хесен-Дармщат
 Магдалена Сибила фон Бранденбург-Байройт (1612–1687), съпруга на курфюрст Йохан Георг II от Саксония
 Елизабет Магдалена фон Бранденбург (1537–1595), маркграфиня на Бранденбург, съпруга на княз Франц Ото от Брауншвайг-Люнебург
 София Магдалена фон Бранденбург-Кулмбах (1700–1770), Хоенцолернска принцеса, кралица на Дания (1730–1746).